Slider – in informatica, un componente dell'interfaccia grafica
 Slider – tipo di lancio nel baseball
 Slider – termine statunitense per riferirsi a piccoli hamburger o sandwich
 K.K. Slider – personaggio della serie di videogiochi Animal Crossing
 I viaggiatori (Sliders) – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
The Slider (disambigua)